Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Horsea, Seadra i Kingdra.

Horsea 

Horsea és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus aigua i evoluciona en Seadra.

El nom de horsea ve d'invertir la paraula seahorse (cavallet de mar en anglès). És també un joc de paraules amb "Horsey" però pronunciat "horsea" per relació amb el seu hàbitat.

Informació general 
Sembla un cavallet de mar, amb una cua corbada de forma tibada i amb aletes de punta en blanc a l'esquena. Té els ulls rojos, un musell curt i curtes aletes de color blau al seu cap. El seu estómac és de color crema. El seu moviment característic és el bubblebeam. En el joc Pokémon Go es necessiten 50 caramels de Horsea per evolucionar-lo a Seadra.

Seadra 

Seadra és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus aigua i evoluciona de Horsea. Evoluciona en Kingdra.

Kingdra 

Kingdra és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus aigua i drac. Evoluciona de Seadra.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 
 

Pokémon de tipus aigua
Pokémon de tipus drac